Les éditions Jean-Cyrille Godefroy, fondées en 1986, sont une maison d'édition française dont le siège se situe à Paris.

Historique 

Les éditions Jean-Cyrille Godefroy ont publié  de littérature générale, sciences humaines, histoire et géopolitique.

En tant qu'éditeur de presse écrite, Jean-Cyrille Godefroy a été le fondateur, avec le dessinateur Cabu, de l'hebdomadaire satirique La Grosse Bertha. En 1999, il a signé pour s'opposer à la guerre en Serbie la pétition « Les Européens veulent la paix », initiée par le collectif Non à la guerre.

Jean-Cyrille Godefroy est par ailleurs le directeur des éditions Dervy, éditeur  de la Franc-maçonnerie, de l'ésotérisme et du symbolisme.

Ligne éditoriale et Collections 

Depuis 2020, les éditions Jean-Cyrille Godefroy compte la collection Le Cercle Aristote dirigé par Pierre-Yves Rougeyron.

Catalogue 
Principaux titres du catalogue :

 Erdogan ou la haine de l'Occident, Coll. Le Cercle Aristote, Paris, 2021, , par Laurent Artur du Plessis.
 La guerre, la penser et la faire, Coll. Le Cercle Aristote, juin 2020, Paris, 320 pages, , par Benoist Bihan, préface par Michel Goya.
 Le Grand Retour de la Planification ?, Paris, mars 2022, 288 pages,, par Jacques Sapir.

Auteurs 
Principaux auteurs publiés :

 Laurent Artur du Plessis
 Benoist Bihan
 Charles Gave
 Jean-Louis Harouel
 Jacques Sapir

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Maison d'édition ayant son siège à Paris
Entreprise ayant son siège à Paris
Entreprise fondée en 1986